O24 est un sigle qui peut faire référence à :
 Diabète sucré pendant la grossesse, d’après la classification internationale des maladies ;
 HNLMS O 24, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres